Microlaimus är ett släkte av rundmaskar. Enligt Catalogue of Life ingår Microlaimus i familjen Microlaimidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Desmodoridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Microlaimus